Александр Таиров: Таиров, Александр Дмитриевич (род. 1955) — историк и археолог, доктор исторических наук.
 Таиров, Александр Яковлевич (настоящая фамилия Корнблит; 1885—1950) — российский и советский актёр и режиссёр.